Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2012 го́да () — был 44-м розыгрышем чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 24 марта по 10 ноября 2012 года. Этот сезон стал 38-м под названием «Высшая лига», а также 21-м после восстановления независимости Латвии.

В турнире приняли участие 10 команд, которые сыграли между собой в 4 круга, каждая проведя по 36 матчей. Также данный сезон является первый в истории чемпионатов Латвии, организацией которого занималась не только Латвийская футбольная федерация, а также новообразованное общество «Латвийская футбольная Высшая лига».

За один тур до окончания чемпионата первое место себе обеспечила даугавпилсская «Даугава», тем самым впервые в своей истории клуб стал чемпионом Латвии.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2011 года Высшую лигу покинул футбольный клуб:
 «Олимп» (Рига) — 9-е место, 6 очков. Поражение в переходных матчах, выступал в Высшей лиге 5 сезонов подряд (с 2007 года).

По итогам чемпионата Первой лиги 2011 года в Высшую лигу вышли следующие клубы:
 МЕТТА/Латвийский университет (Рига) — 1-е место, 56 очков.
 «Спартак» (Юрмала) — 3-е место, 52 очка. Победа в переходных матчах.

География соревнования 
В этом сезоне в Высшей лиге приняли участие 10 команд из 7 городов, три клуба представляли Ригу, а два — Юрмалу. Поначалу предполагалось, что Юрмалу будут представлять три клуба, а Ригу — только два, но в марте 2012 года клуб «Юрмала-VV» сменил своё название на «Даугава» и перебазировался из Юрмалы в Ригу.

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Тренерские изменения 

  В матче 8-го тура, 2 мая 2012 года, обязанности главного тренера исполнял Владимир Жаворонков.
  В 3-х матчах, с 2 по 17 мая 2012 года, обязанности главного тренера «Металлурга» исполнял Дмитрий Калашников, но так как у него не было нужной категории, чтобы официально возглавить команду, то исполняющим обязанности главного тренера был назначен тренер дубля Янис Интенберг, а Дмитрий Калашников фактически продолжил руководить командой.
  В отложенной матче 18-го тура, 19 июля 2012 года, обязанности главного тренера исполнял Виктор Терентьев.

Турнирная таблица 

1 «Вентспилс» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.
 «Сконто» опережает «Вентспилс» по результатам личных встреч (1:0, 0:0, 1:0 и 0:1).

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Переходные матчи 

|}

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 28/04/2012 «Юрмала» — «Даугава» (Даугавпилс) 6:1
 30/06/2012 «Сконто» — МЕТТА/ЛУ 5:0
 18/08/2012 «Вентспилс» — «Даугава» (Рига) 5:0
 04/11/2012 «Сконто» — МЕТТА/ЛУ 5:0
 Самая крупная победа гостей (+5):
 22/04/2012 МЕТТА/ЛУ — «Вентспилс» 1:6
 07/06/2012 «Гулбене» — «Вентспилс» 0:5
 04/08/2012 МЕТТА/ЛУ — «Даугава» (Даугавпилс) 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 07/04/2012 «Елгава» — «Даугава» (Рига) 3:4
 22/04/2012 МЕТТА/ЛУ — «Вентспилс» 1:6
 28/04/2012 «Юрмала» — «Даугава» (Даугавпилс) 6:1
 22/08/2012 «Даугава» (Рига) — «Спартак» 2:5
 25/08/2012 «Спартак» — МЕТТА/ЛУ 3:4
 23/09/2012 МЕТТА/ЛУ — «Даугава» (Рига) 4:3

Арбитры чемпионата 

* 31 июля 2012 года Судейская комиссия ЛФФ сменила город представления Виталия Полякова с Риги на Ливаны.

Символические сборные 
По завершении сезона Отдел тренеров национальных сборных ЛФФ выявил 22 лучших футболистов чемпионата, которые образовали два состава символической сборной. Игроки выбирались по 2 в каждой из позиций, и в итоге сформировали первую и вторую символическую сборную.

Вратари
 Герман Малиньш («Сконто»)
 Евгений Неругал («Даугава» Даугавпилс)

Защитники
 Наурис Булвитис («Спартак»)
 Игорь Савченков («Сконто»)
 Виталий Максименко («Сконто»)
 Дмитрий Половинчук («Даугава» Даугавпилс)
 Юрий Соколов («Даугава» Даугавпилс)
 Виталий Смирнов («Вентспилс»)
 Матия Михаль («Даугава» Даугавпилс)
 Антон Куракин («Вентспилс»)

Полузащитники
 Руслан Мингазов («Сконто»)
 Александр Фертов («Сконто»)
 Даниэль Ола («Даугава» Даугавпилс)
 Владимир Камеш («Металлург»)
 Андрей Ковалёв («Даугава» Даугавпилс)
 Ритвар Ругин («Сконто»)
 Михаил Зизилев («Даугава» Даугавпилс)
 Мартиньш Милашевич (МЕТТА/ЛУ)

Нападающие
 Мамука Гонгадзе («Даугава» Даугавпилс)
 Ёсукэ Сайто («Вентспилс»)
 Валерий Шабала («Сконто»)
 Стэнли Ибе («Даугава» Даугавпилс)

Награды 
13 декабря 2012 года в Доме рижского латышского общества прошёл вечер чествования лауреатов латвийского футбола 2012 года, где в том числе награждали лучших участников и судей чемпионата Высшей лиги.

Лучшие игроки

Лучшие арбитры 
 Лучшие главные судья:
 Вадим Директоренко (Рига)
 Андрис Трейманис (Кулдига)
 Александр Ануфриев (Рига)

 Лучшие помощники судьи:
 Харалдс Гудерманис (Царникава)
 Алексей Спасёнников (Рига)
 Алексей Грищенко (Рига)
 Раймонд Татрик (Саласпилс)
 Василий Ботош (Елгава)
 Денис Грабейс (Рига)

Индивидуальные награды 
 «Приз Фейр-плей» — «Даугава» Даугавпилс
 Лучший футболист —  Владимир Камеш («Металлург»)
 Лучший тренер —  Иван Табанов («Даугава» Даугавпилс)
 Лучший главный судья — Вадим Директоренко (Рига)
 Лучший помощник судьи — Харалдс Гудерманис (Царникава)
 Лучший инспектор — Виталий Лихолай (Юрмала)

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2012
 Вторая лига Латвии по футболу 2012
 Кубок Латвии по футболу 2012/2013
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2012

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

 
2012
Футбол в Латвии в 2012 году
Латвия